Президент Республіки Судан — найвища посадова особа держави Судан. Згідно з конституцією 2005 р. обирається на всенародних виборах строком на 5 років. Посада президента Республіки Судан існувала з моменту проголошення незалежності Судану 1 січня 1956 р. але спочатку функції президента були лише представницькі, більше влади було у прем'єр-міністра Судану. Проте часті військові перевороти призвели до того, що посада президента Судану стала головною.

Перелік президентів Судану 

 1958—1964 — Ібрагім Аббуд
 1964 — — Аль-Хатім Аль-Халіфа
 1964—1965 — Абдель Галім Мугаммед
 1965—1969 — Ісмаїл Азхарі
 1969—1985 — Джафар Німейрі
 1985—1986 — Абдель Рагман Сівар-ад-Дагаб
 1986—1989 — Ахмед Алі аль-Міргані
 1989—2019 — Омар  аль-Башир
 11 — 12 квітня 2019 — Ахмед Авад Ібн Ауф
 12 квітня 2019 — і нині — Абдель Фаттах аль-Бурхан

Примітки

Література 
 
 Д. Р. Вобликов. Судан: история и современность. Москва. «Знание». 1984. -64с. Серия «У политической карты мира». № 2.
 Африка: энциклопедический справочник. Москва. «Советская энциклопедия». 1987. Т. 2. — 671 с. с. 396—402, 632.

Посилання 
 

 
Списки президентів